Лиам Кристофър О'Брайън (; роден на 28 май 1976 г.) е американски озвучаващ актьор и режисьор на дублажа, най-известен с ролите си като Капитан Джухиро Укитаке в Блийч (Bleach) и Гаара/Сабаку Но Гаара в Наруто (Naruto).

Филмография

Анимационни роли 
 Afro Samurai – Kihachi, Patron #4
 Afro Samurai:Resurrection – Shichigoro
 Avengers Assemble – Johann Schmidt/Red Skull
 Black Jack – Sasaki (Епизод 9)
 Blade Of The Immortal – Araya Kawakami
 Bleach – Captain Jūshirō Ukitake, Sora Inoue (Acid Wire), Rikichi, Sōken Ishida, Baigon
 Blue Dragon – Dolsk
 Bobobo-Bo Bo-Bobo – Kittypoo, OVER, Pana, Not Nice Cream, Crimson
 Boogiepop Phantom – Yoji Suganuma
 Boys Be – Makoto Kurumizawa
 Busou Renkin – Gouta Nakamura, Hideki Okakura
 Code Geass – Lloyd Asplund
 Comic Party – Taishi
 Daphne In The Brilliant Blue – Jiro, Tony Long
 Descendants Of Darkness – Hisoka Kurosaki
 DiGi Charat – Yoshima
 DNA² – Junta Momonari
 Duel Masters – Shobu Kirifuda (Season 2 – 3)
 Durarara!! – Morita, Additional Voices
 Ergo Proxy – Vincent Law
 Fate/Stay Night – Archer
 Fate/Zero – Kariya Matou
 Figure 17 – Toru
 G.I. Joe:Renegades – Red Star
 Gankutsuou:The Count Of Monte Cristo – Andrea Cavalcanti
 Ghost In The Shell:Stand Alone Complex – Kokita Tomoaki (Епизод 8)
 Ghost In The Shell:S.A.C. 2nd GIG – Gino (Епизод 2), Additional Voices
 Girls Bravo – Kazuharu Fukuyama
 GUN X SWORD – Ray Lundgren
 Gungrave – Sam, Additional Voices
 Gurren Lagann – Guinble Kaito
 Haré+Guu – Dr.Clive
 Hellsing Ultimate – Hotel Bellhop (Епизод 3), Spirit Of The Jackal (Епизод 5), Vatican Officer (Епизод 8), Wild Geese Member (Епизод 3), Zeppelin Commander (Епизод 5 – 6)
 His And Her Circumstances – Hideaki Asaba, Kouhei Fukada, Martin
 Ikki Tousen – Ganryo, Kayu
 Kamichu! – Inu Osho, Konoha Kamaitachi, Shika
 Kannazuki No Miko – Tsubasa
 KO Beast – Bud Mint
 Koi Kaze – Kei
 Lagrange:The Flower Of Rin-Ne – Dizelmine, Kojiro Nogami
 MÄR:Marchen Awakens Romance – Nanashi
 Marmalade Boy – Akira Mizutani, Alex
 Mega Man Star Force – Cygnus
 Mermaid Forest – Yuta
 Melody Of Oblivion – Horu
 Mobile Suit Gundam Unicorn – Hill Dawson, Sarsel Mitsukerl, Tomura, Additional Voices
 Monster – Dr.Kenzo Tenma
 Naruto – Gaara, Kotetsu Hagane
 Naruto Shippuden – Gaara, Kotetsu Hagane, Additional Voices
 Nura:Rise Of The Yokai Clan Series – Shōei, Gagoze, Hidemoto Keikain (Сезон 2)
 Paranoia Agent – Detective Mitsuhiro Maniwa
 Paradise Kiss – Noriji Sunami, Seiji Kisaragi
 Phineas And Ferb – Johann Schmidt/Red Skull
 Revolutionary Girl Utena – Mamiya Chida
 Samurai Champloo – Yamane (young)
 Saiyuki Reload – Barkeeper, Demon, Additional Voices
 Scrapped Princess – Furet/Fulle
 Sengoku Basara:Samurai Kings – Ieyasu Tokugawa
 Slayers Evolution-R – Rezo
 The Prince Of Tennis – Nanjiro Echizen, Masashi Arai
 Tiger & Bunny – Yuri Petrov/Lunatic
 Tenjho Tenge – Shin Natsume
 Texhnolyze – Haruhiko Toyama, Saburo Yagihashi
 ToHeart – Additional Voices
 Wolverine And The X-Men – Angel, Nightcrawler, Nitro
 Zatch Bell! – Genso

Филмови роли 
 Appleseed – Leyton
 Bleach:Memories Of Nobody – Captain Jushiro Ukitake
 Bleach:The DiamondDust Rebellion – Captain Jushiro Ukitake
 Bleach:Fade To Black – Captain Jushiro Ukitake, Zabimaru's animal form
 Bleach:The Hell Verse – Captain Jushiro Ukitake
 Fate/Stay Night:Unlimited Blade Works – Archer
 Final Fantasy VII:Advent Children – Red XIII
 Legend Of The Millennium Dragon – Raiko
 Naruto The Movie:Ninja Clash In The Land Of Snow – Nadare Rouga
 Naruto The Movie 2:Legend Of The Stone Of Gelel – Gaara
 Naruto Shippuden The Movie:The Will Of Fire – Gaara
 Patlabor:The Movie – Detective Kataoka (Bandai Visual Dub)
 Planet Hulk – Hiroim
 Redline – Frisbee
 Sakura Wars:The Movie – Kotone Seiryuin
 Sengoku Basara:The Last Party – Ieyasu Tokugawa
 Tales From Earthsea – Additional Voices

Видеоигри 
 Hack//G.U. Vol.1//Rebirth – Endrance
 Hack//G.U. Vol.2//Reminisce – Endrance
 Hack//G.U. Vol.3//Redemption – Endrance
 Ace Combat 6:Fires Of Liberation – Garuda Team Take-Off Announcer (Uncredited)
 Ace Combat Zero:The Belkan War – Bernard Schmidt (Voice Segments Only), Detlef Fleisher (Voice Segments Only) (Uncredited)
 Ape Escape (Series) – Specter
 Ar Tonelico:Melody Of Elemia – Ayatane Michitaka (Uncredited)
 Armored Core:For Answer – Wong Shao-Lung (Uncredited), Takfumi Arisawa (Uncredited), Gerald Gendlin (Uncredited)
 Asura's Wrath – Asura
 Atelier Iris 2:The Azoth Of Destiny – Chaos (Uncredited)
 Atelier Rorona:The Alchemist Of Arland – Sterkenburg (Uncredited)
 Atelier Totori:The Adventurer Of Arland – Sterkenburg (Uncredited)
 Atelier Meruru:The Apprentice Of Arland – Sterkenburg (Uncredited)
 Baten Kaitos Origins – Lord Krumly
 Bioshock Infinite – Additional Voices
 Bleach Series – Captain Jūshirō Ukitake, Nnoitra Gilga
 Call Of Duty:Black Ops – Additional Voices
 Call Of Duty:Black Ops 2 – David Mason (E3 2012 Demo), ISA Multiplayer Announcer
 Call Of Duty:Modern Warfare 2 – Additional Voices
 Call Of Duty:Modern Warfare 3 – PMC Multiplayer Announcer, Additional Voices
 Captain America:Super Soldier – Howard Stark
 Castlevania:Curse Of Darkness – Isaac (Uncredited)
 Castlevania:Lament Of Innocence – Joachim Armster (Uncredited)
 Castlevania:Order Of Ecclesia – Blackmore (Uncredited)
 Castlevania:Portrait Of Ruin – Jonathan Morris (Uncredited)
 Catherine – Orlando Haddick
 Cross Edge – Ayatane, Judas (Uncredited)
 Culdcept Saga – Drachma (As Liam O' Brien)
 Darksiders – War
 Darksiders II – War
 Dead Or Alive 5 – Rig
 Devil May Cry 4 – Sanctus (Voice And Motion Capture)
 Dirge Of Cerberus – Final Fantasy VII – Incidental Characters
 Disgaea 3:Absence Of Justice – Master Big star (Uncredited)
 Dissidia 012 Final Fantasy – Kain Highwind
 Dragon Age:Origins – Niall
 Dungeon Siege III – Bogdan, Roderick
 Dynasty Warriors 5:Xtreme Legends – Guan Yu (Uncredited)
 Dynasty Warriors 5:Empires – Guan Yu (Uncredited)
 Dynasty Warriors 6 – Additional Voices (Uncredited)
 Enchanted Arms – Mysterious Man/Makoto (Uncredited)
 Eternal Sonata – Count Waltz
 Eureka Seven vol.1:The New Wave – Steven Bisson (Uncredited)
 Eureka Seven vol.2:The New Vision – Steven Bisson (Uncredited)
 Fallout:New Vegas – Pacer, Cachino, Jessup, Additional Voices
 Front Mission 4 – Wagner (Uncredited)
 Final Fantasy IV – Kain Highwind (Uncredited)
 Final Fantasy XIII – PSICOM Soldiers
 Final Fantasy XIII-2 – Caius Ballad
 Final Fantasy Crystal Chronicles:Ring Of Fates – Cu Chaspel (Uncredited)
 Fire Emblem:Awakening – Inigo
 Ghost Rider – Johnny Blaze
 God Of War:Ghost Of Sparta – Additional Voices
 Guilty Gear 2:Overture – Ky Kiske (Uncredited)
 Guild Wars 2 – Mender Serimon, Additional Voices
 Guitar Hero:World Tour – Riki Lee
 Halo 4 – Shadow Leader Spartan Ops
 Hexyz Force – Faust Schneizel, Virtus
 Kamen Rider:Dragon Knight – Wrath, Trash Mob B
 Kane & Lynch 2:Dog Days – Various

 Killzone 3 – Additional ISA Voices

 Kingdoms Of Amalur:Reckoning – King Titarion

 League of Legends – Yasuo, the Unforgiven

 Lego The Lord Of The Rings – Various Different Characters In Middle Earth
 Lost Planet 2 – Waysider/Various
 MadWorld – Zombie/Soldier 7/Scissors Man
 Mafia II – Brian O'Neill
 Magna Carta II – Huaren Jass
 Mana Khemia:Alchemists of Al-Revis – Vayne Aurelius (Uncredited)
 Mana Khemia 2:Fall of Alchemy – Goto
 Marvel Super Hero Squad – Nightcrawler
 Mimana Iyar Chronicle – Heidar (Uncredited)
 Naruto Series – Gaara
 NIER – Grimoire Weiss (Uncredited)
 Ninja Blade – Doctor, Various Zombies (As Liam O'Brien)
 Odin Sphere – Ingway (Uncredited)
 Operation Darkness – Herbert East, Jude Lancelot, German soldiers (Uncredited)
 Persona 3 – Akihiko Sanada
 Persona 4 Arena – Akihiko Sanada
 Professor Layton And The Unwound Future – Dimitri Allen, Presentor, Subject 3
 Professor Layton And The Last Specter – Clark Triton
 Professor Layton And The Miracle Mask – Henry Ledore
 Project Sylpheed – Operator Of Caliban (Uncredited)
 Red Faction:Armageddon – McMahon
 Red Faction:Guerrilla – Dan Mason
 Resident Evil 5 – Reynard Fisher
 Resident Evil:The Darkside Chronicles – Additional Voices (As Liam O'Brien)
 Rift:Planes Of Telara – Various Characters
 Rise Of Nightmares – Marchosias
 Romancing SaGa – Raphael, Ewei, Bafal Fighter, The Minstrel, Additional Voices (Uncredited)
 Sakura Wars:So Long, My Love – Tsugarubi (Uncredited)
 Samurai Champloo:Sidetracked – Mugen
 Sengoku Basara:Samurai Heroes – Ieyasu Tokugawa
 Seven Samurai 20XX – Natoe (Uncredited)
 Shin Megami Tensei:Persona – Kei Nanjo
 Shin Megami Tensei:Persona 3 – Akihiko Sanada, Eiichiro Takeba (Uncredited)
 Shin Megami Tensei:Persona 3 FES – Akihiko Sanada, Eiichiro Takeba (Uncredited)
 Shin Megami Tensei:Persona 4 – Shu Nakajima (Uncredited)
 Silent Hill 2 – Eddie Dombrowski (HD Collection)
 Silent Hill:Shattered Memories – Additional Voices (Uncredited)
 Singularity – Additional Voices
 Skullgirls – Leviathan
 Skylanders:Spyro's Adventure – Additional Voices
 Soulcalibur IV – Custom Voice #3 (Uncredited)
 Soul Nomad & The World Eaters – Levin, Raksha (Uncredited)
 Spider-Man:Web Of Shadows – Electro, Shocker
 StarCraft II:Wings Of Liberty – Additional Voices, (Terran Ghost Unit)
 Star Ocean:Till The End Of Time – Dion Landers (Uncredited)
 Suikoden IV – Keneth (Uncredited)
 Supreme Commander 2 – Jarren
 Tales Of Symphonia:Dawn Of The New World – Orochi, Various Vanguard Soldiers (Uncredited)
 Tales Of The Abyss – Dist (Uncredited)
 Tales Of The World:Radiant Mythology – Stahn Aileron (Uncredited)
 Tales Of Vesperia – Cumore (Uncredited)
 Tekken 6 – Miguel Caballero Rojo, Russian Soldiers (Dragunov's Ending), Soldiers (Scenario Campaign's Epilogue) (Uncredited)
 Tekken 6:Bloodline Rebellion – Miguel Caballero Rojo, Russian Soldiers (Dragunov's Ending), Soldiers (Scenario Campaign's Epilogue), Campaign's Epilogue) (Voice) (Uncredited)
 Tenchu:Shadow Assassins – Rikimaru (Uncredited)
 The Last Remnant – Allan, Various
 The Saboteur – Additional Voices
 Tomb Raider (2013 Video Game) – Additional Voices
 Transformers:War For Cybertron – Air Raid
 Uncharted 3:Drake's Deception – Additional Voices
 Unchained Blades – Lucius, Nidhogg
 Undead Knights – Lord Follis
 Valkyria Chronicles – Karl Landzaat, Knute Jung, Noce Woodsworth, Additional Voices
 Valkyria Chronicles II – Baldren Gassenarl, Nahum Dryer
 Valkyrie Profile 2:Silmeria – Lezard Valeth (Uncredited)
 White Knight Chronicles 2 – Emperor Madoras
 Wild Arms 5 – Chuck Preston, Additional Voices (Uncredited)
 World Of Warcraft:Burning Crusade – Darkweaver Syth, Talon King Ikiss
 World Of Warcraft:Wrath Of The Lich King – Marwyn
 World Of Warcraft:Cataclysm – Young Illidan Stormrage
 World Of Warcraft:Mists Of Pandaria – Sha Of Violence
 Yggdra Union – Durant
 Z.H.P. Unlosing Ranger VS Darkdeath Evilman – Darkdeath Evilman
 Zatch Bell! Mamodo Fury – Kafk Sunbeam
 Zero Escape:Virtue's Last Reward – Dio

Документални 
 Adventures In Voice Acting – Himself

Режисьор на дублажа 
 Resident Evil 6
 Resident Evil:Operation Raccoon City
 Resident Evil 5
 Resident Evil:The Darkside Chronicles
 Ace Combat 6:Fires Of Liberation
 Armored Core:For Answer
 Shadow Assault:Tenchu
 The Saboteur (Assistant Director)
 Naruto
 Naruto:Rise Of A Ninja
 Blue Dragon (Video Game)
 Boys Be...
 DearS
 Gun Sword
 Koi Kaze
 Rumiko Takahashi Anthology
 The Third:The Girl With The Blue Eye

Сценарист 
 Marvel Anime:X-Men
 Marvel Anime:Iron Man
 Naruto
 Naruto Shippuden
 Bleach
 Code Geass
 Gun Sword
 Koi Kaze
 Boys Be...
 DearS
 Rumiko Takahashi Anthology
 The Third:The Girl With The Blue Eye
 Tiger & Bunny

Външни препратки 
 Официален сайт
 Лиам О'Брайън В IMDB
 Лиам О'Брайън В AnimeNewsNetwork
 Лиам О'Брайън Интервю 2010
 Лиам О'Брайън В Twitter
 Лиам О'Брайън В Facebook
 Лиам О'Брайън В Behind The Voice Actors

Американски озвучаващи актьори